Braeside, qui veut dire  en scots, peut faire référence à :

Toponymie 
 , Australie ;
 , Canada ;
 , quartier de Calgary, Alberta, Canada ;
 , Flagstaff, Arizona États-Unis ;
 , Écosse, Royaume-Uni ;
 Braeside, district d'Harare, Zimbabwe.

Autres 
 , propriété familiale classée au Queensland, Australie ;
 La , bâtiment historic à Old Town (Maine), États-Unis.

Note